«Aerosmith» — перший студійний альбом гурту Aerosmith. Випущений у січні 1973 року лейблом Columbia.

Списки композицій

Посилання 
 Офіційний сайт гурту 

Альбоми Aerosmith
Альбоми американських виконавців
Англомовні музичні альбоми
Альбоми Columbia Records